Az 1972. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 8-án rendezték. Az aranyérmet a svájci Marie-Theres Nadig nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1972. évi téli olimpiai játékokon